Le tournoi de tennis d'Eastbourne est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2002, classée en catégorie Tier II, se dispute du 17 au .

Chanda Rubin remporte le simple dames. En finale, elle bat Anastasia Myskina, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lisa Raymond et Rennae Stubbs.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Eastbourne
 Saison 2002 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2002
Eastbourne
Tennis en Angleterre en 2002
Tennis en juin 2002